Barbara Hofland (1770-1844), femme de lettres anglaise, auteure de manuels scolaires et de poèmes ;
 Kevin Hofland (né en 1979), joueur de football professionnel néerlandais ;
 Michael Hofland (19?-), acteur néerlandais ;
 Moreno Hofland (né en 1991), coureur cycliste professionnel néerlandais ;
 Thomas Christopher Hofland (1777-1843), artiste et professeur anglais.